Гужвинское, до ВОВ Шейки () — село,
Борковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321780502. Население по переписи 2001 года составляет 56 (26/30 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Гужвинское находится в 4-х км от реки Джгун (правый берег), примыкает к сёлам Кирюхи, Федоровка, Борки.
К селу примыкает небольшой лесной массив урочище Гужвинское (дуб), на расстоянии в 1-м км проходит железная дорога, ближайшие станции Борки — 2,5 км и Липковатовка — 3,5 км.

История 
 1659 — дата основания Борок.
 В 1940 году хутор назывался Шейки; на нём были 4 двора.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Борки
Населённые пункты Змиёвского района